Северная Дакота
 Napalm Death